Il doppio del torneo di tennis Chicago Grand Prix 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Johan Kriek e Yannick Noah che hanno battuto in finale Ken Flach e Robert Seguso 3–6, 4–6, 7–5, 6–1, 6–4.

Teste di serie 

 Ken Flach /  Robert Seguso (finale)
 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (primo turno)

 Francisco González /  Matt Mitchell (quarti di finale)
 Peter Doohan /  John Fitzgerald (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Chicago Grand Prix 1985